Ліза Реймонд і Ренне Стаббс були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Жюлі Алар-Декюжі і Ай Суґіяма.

Алар-Декюжі та Суґіяма виграли титул, у фіналі перемігши пару Мартіна Хінгіс і Анна Курнікова з рахунком 4–6, 6–4, 7–6(7–5).

Сіяні пари

Сітка

Кваліфікація

Сіяні

Кваліфікувалися 
  Олена Бовіна /  Тетяна Панова

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Кубок Кремля
Кубок Кремля